Крюковский сельский округ

Белгородская область 

 Крюковский сельский округ Борисовского района (до 2008 года)
 Крюковский сельский округ Новоосколького района (до 2008 года)

Кировская область 

 Крюковский сельский округ Мурашинского района

Московская область 

 Крюковский сельский округ Наро-Фоминского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Крюковский сельский округ Краснинского района

Тверская область 

 Крюковский сельский округ Калязинского района (до 2005 года)

Тульская область 

 Крюковский сельский округ Тёпло-Огарёвского района

Ярославская область 

 Крюковский сельский округ Мышкинского района